Mužská čtyřhra Rio Open 2023 probíhala ve druhé polovině února 2023. Do deblové soutěže riodejaneirského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Italští obhájci titulu Simone Bolelli s Fabiem Fogninim vypadli v úvodním kole.

Vítězi se stali Argentinci Máximo González s Andrésem Moltenim, kteří ve finále zdolali kolumbijsko-brazilské turnajové dvojky Juana Sebastiána Cabala s Marcela Mela po dvousetovém průběhu 6–1 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů. Po triumfechu na Gijon Open 2022 a Córdoba Open 2023  získali třetí společnou trofej. González na okruhu ATP Tour vybojoval čtrnáctý deblový titul a pro Molteniho to bylo třinácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
{{Sloupce|šířka = 30em|
  Rafael Matos /  David Vega Hernández (1. kolo)
  Juan Sebastián Cabal /  Marcelo Melo (finále)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (1. kolo)
  Francisco Cabral /  Horacio Zeballos}}

 Pavouk 

 Kvalifikace 

 Nasazení párů 

 Kvalifikanti 
  Nikola Ćaćić /  Andrea Pellegrino'''

Pavouk kvalifikace

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Rio Open
Tenis v Brazílii v roce 2023
ATP Tour 2023